Штайнбергер, Штейнбергер, Стейнбергер () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:
 Штайнбергер, Адольф (1916—1943) — югославский военный деятель еврейского происхождения партизан, Народный герой Югославии.
 Штайнбергер, Альберт (1841—1894) — первый премьер-министр Королевства Самоа.
 Стейнбергер, Джек (1921—2020) — американский физик и педагог.